Platts ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Platts (* 1885), englischer Fußballspieler
 Bob Platts (* 1901), englischer Fußballspieler
 Lawrence Platts (* 1921), englischer Fußballspieler
 Mark Platts (* 1979), englischer Fußballspieler
 Peter Platts (* 1923), englischer Fußballspieler
 Todd Russell Platts (* 1962), US-amerikanischer Politiker

Platts steht weiter für:

 Platts (Unternehmen), 1909 in den USA gegründetes Unternehmen, das Preisindices und Branchennachrichten für Energie- und Rohstoffmärkte liefert, und heute Teil von McGraw-Hill ist

Siehe auch:
 Platz (Begriffsklärung)
 Plaz